Magdeburg steht für:

Geografie:
 Magdeburg, kreisfreie Stadt in Deutschland, Landeshauptstadt des Bundeslandes Sachsen-Anhalt
 Bezirk Magdeburg, Verwaltungseinheit in der DDR von 1952–1990
 Bistum Magdeburg, Diözese in Sachsen-Anhalt
 Erzstift Magdeburg, geistliches Gebiet des Heiligen Römischen Reiches bis 1680
 Herzogtum Magdeburg, Herzogtum von 1680–1806
 Magdeburger Börde, zentrale Landschaft in Sachsen-Anhalt
 Provinz Magdeburg, Verwaltungseinheit von 1944–1945
 Regierungsbezirk Magdeburg, Verwaltungseinheit von 1815, mit Unterbrechungen, bis 2004

Kunst und Sport:
 Magdeburger Reiter, Standbild aus dem 13. Jahrhundert
 Die Magdeburgische Hochzeit, Roman von 1938 über die Verwüstung der Stadt Magdeburg während des Dreißigjährigen Krieges
 Magdeburg (Band), deutsche Band
 1. FC Magdeburg, Fußballverein aus Magdeburg
 SC Magdeburg, Sportverein in Magdeburg, besonders bekannt durch Handball
 Wasserball-Union Magdeburg, Wasserballverein aus Magdeburg

Geschichte:
 Magdeburger Bilderstreit, theologische Auseinandersetzung im 19. Jahrhundert
 Magdeburger Hochzeit, Verwüstung der Stadt Magdeburg während des Dreißigjährigen Krieges
 Magdeburger Recht, Stadtrecht ab dem Mittelalter

Schiffe:
 Magdeburg-Klasse, Klasse von kleinen Kreuzern der Kaiserlichen Marine, benannt nach der:
 SMS Magdeburg (1911), kleiner Kreuzer der Kaiserlichen Marine
 SMS Magdeburg (1917), nicht vollendeter kleiner Kreuzer der Kaiserlichen Marine

 Magdeburg (Schiff, 1925), Motorschiff der DADG, ab 1926 der Hapag
 Magdeburg (Schiff, 1958), Stückgutfrachter der Deutschen Seereederei Rostock
 Magdeburg (F 261), Stapellauf 2006, zweite Einheit der Korvetten der Klasse 130 der deutschen Marine

Weiteres:
 MDF.1, privater Fernsehsender aus Magdeburg
 Magdeburgische Zeitung, ehemals älteste deutschsprachige Zeitung von 1664–1945
 Magdeburger Motorwerke, (1900–1905) ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 (55735) Magdeburg, Asteroid des Hauptgürtels

Magdeburg ist der Beiname folgender Personen:
 Adalbert von Magdeburg (910–981), erster Erzbischof von Magdeburg
 Engelhard von Magdeburg (1063–?), Erzbischof von Magdeburg
 Giselher von Magdeburg (?–1004), Erzbischof von Magdeburg
 Mechthild von Magdeburg (1207–1282), bedeutende Mystikerin
 Otto (Magdeburg) (1301–1361), Erzbischof von Magdeburg

Magdeburg ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard von Magdeburg (1844–1932), preußischer Regierungspräsident, Oberpräsident und Präsident der Oberrechnungskammer und des Rechnungshofes des Deutschen Reiches
 Hiob Magdeburg (1518–1595), deutscher Humanist
 Joachim Magdeburg (1525–1587), deutscher lutherischer Theologe, Kirchenlieddichter und Komponist
 Johann Magdeburg (1530–1565), deutscher evangelischer geistlicher Dichter
 Karl von Magdeburg (1809–1888), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Wilhelm Gottlieb Magdeburg (1801–1875), Direktor der nassauischen Landesregierung und nassauischer Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Madeburg
 Maidburg